Livo (Lombardia)
 Livo (Trento)

Desambiguações de topônimos